Cadell ist der Familienname folgender Personen:

 Henry Moubray Cadell (1860–1936), schottischer Geologe
 Jean Cadell (1884–1967), britische Schauspielerin
 Simon Cadell (1950–1996), britischer Schauspieler

Siehe auch:
 Caddell
 Kadell